El término «Jiménez» puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican:

Apellido 
 Jiménez, patronímico de Gimeno, Jimeno o Ximeno y a su vez proviene de Ximeone, patronímico de Simón. También puede escribirse como Giménez, Ximénez, Gimenes, Jimenes o Ximenes.

Antroponimia 
 Alfredo Jiménez-Millas y Gutiérrez, agricultor y sindicalista español, fundador de Falange Española, consejero nacional del movimiento, y procurador en Cortes.
 Antoñita Jiménez, cantante de copla andaluza y flamenco, y empresaria española. 
 Carlos Jiménez Sánchez, jugador de baloncesto español
 Cristóbal Jiménez, cantante y político venezolano.
 Eduardo Jiménez de Aréchaga, abogado, docente y político uruguayo.
 Enriqueta Jiménez Chabolla, «La Prieta Linda», cantante y actriz mexicana.
 Federico Jiménez Losantos, periodista español.
 Fernando Jiménez, futbolista costarricense. 
 Generoso Jiménez, trombonista cubano. 
 Gonzalo Jiménez de Quesada, explorador y conquistador español.
 Flor Silvestre Guillermina Jiménez Chabolla, «Flor Silvestre», cantante y actriz mexicana.
 Guillermo Jiménez Morales, político mexicano.
 Iker Jiménez, periodista español.
 Javier Jiménez Báez, futbolista costarricense. 
 Jesús Jiménez Zamora, político costarricense, presidente en dos periodos no consecutivos.
 José Alfredo Jiménez, cantante y compositor mexicano.
 José María Jiménez, el "Chava", ciclista español.
 José Mariano Jiménez, quien luchó junto a Miguel Hidalgo por la independencia de México.
 Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956.
 Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, editor y periodista español, especializado en temas de misterio y parapsicología, además de director de revistas y programas de televisión.
 Fray Francisco Ximénez, también escrito como Jiménez, sacerdote dominicano español en la ciudad actual de Chichicastenango, Guatemala, quién hizo la primera traducción al castellano del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés.
 Francisco Ximénez (siglo XVII), fraile dominico de Luna (Zaragoza) que tradujo del latín al castellano la obra de Francisco Hernández de Toledo titulada Cuatro Libros de la Naturaleza y virtudes de las plantas y animales... en la Nueva España.
 La Mona Jiménez, cantante argentino del cuarteto característico cordobés.
 Ricardo Jiménez Oreamuno,  político costarricense, y 19.°, 25.° y 27.° Presidente de Costa Rica en tres ocasiones no consecutivas: 1910 – 1914, 1924 – 1928 y 1932 – 1936.
 Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo.
 Jusepe Ximénez, organista y compositor español.
 Leo Jiménez, guitarrista, cantante y compositor español.
 Emilio Jiménez-Millas y Gutiérrez, sindicalista español, procurador en las cortes españolas.
 Melissa Jiménez, periodista española.
 Marcos Pérez Jiménez, militar y político venezolano.
 Oscar Jiménez C., representante español en el este de Europa siglo XXI.
 Rubén Jiménez, futbolista costarricense. 
Warner Jiménez, empresario y político venezolano.

Toponimia 
 Jiménez, cantón de la provincia de Cartago, Costa Rica.
 Jiménez, distrito del cantón de Pococí, Costa Rica.
 Jiménez, municipio del estado de Coahuila, México.
 Jiménez, municipio del estado de Chihuahua, México.
 Jiménez, ciudad del estado mexicano de Chihuahua, cabecera del municipio homónimo.
 Jiménez, municipio del estado de Tamaulipas, México.
 Jiménez, municipio del estado de Lara, Venezuela.
 Jiménez de Jamuz, provincia de León, Castilla y León, España.
 Jiménez del Teul, municipio del estado de Zacatecas, México.
 Río Jiménez, distrito del cantón de Guácimo, provincia de Limón, Costa Rica.
 Río Jiménez, en el estado de Trujillo, Venezuela.